Лерм () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Лерм () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот